Giaur bezeichnet:

 Kāfir, arabisch-islamischer Begriff für „Ungläubige“ oder „Gottesleugner“
 einen Markennamen des ehemaligen italienischen Automobilherstellers Officina Meccanica Berardo Taraschi